Puchar Davisa 2011 – 100. edycja Pucharu Davisa – najważniejszego turnieju między reprezentacjami narodowymi w męskim tenisie ziemnym. Mecze pierwszej rundy miały miejsce w dniach 4 – 6 marca, ćwierćfinały rozgrywane były 8 – 10 lipca, mecze półfinałowe odbywały się w dniach 16 – 18 września. Finał Pucharu Davisa 2011 był rozgrywany w dniach 2 – 4 grudnia, a spotkały się w nim reprezentacje Argentyny oraz Hiszpanii. Lepsza okazała się Hiszpania, która pokonała Argentynę 3-1.

Grupa światowa

Drabinka

1. runda

Składy

Wyniki

Ćwierćfinały

Składy

Wyniki

Półfinały

Składy

Wyniki

Finał

Składy

Wyniki

Baraże o grupę światową 
Data: 16 – 18 września

Osiem przegranych zespołów pierwszej rundy pojedynków grupy światowej oraz osiem zwycięskich zespołów pierwszych grup strefowych brały udział w barażach o grupę światową na rok 2012.

Strefa amerykańska

Grupa I

1. runda

2. runda

1. runda baraży

2. runda baraży

Grupa II

1. runda

2. runda

3. runda

1. runda baraży

Grupa III

Uczestnicy

Grupa IV

Uczestnicy

Strefa azjatycko-australijska

Grupa I

1. runda

2. runda

1. runda baraży

2. runda baraży

Grupa II

1. runda

2. runda

3. runda

1. runda baraży

Grupa III

Uczestnicy

Grupa IV

Uczestnicy

Strefa europejsko-afrykańska

Grupa I

1. runda

2. runda

1. runda baraży

2. runda baraży

Grupa II

1. runda

2. runda

3. runda

1. runda baraży

Grupa III Europa

Uczestnicy

Grupa III Afryka

Uczestnicy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rozgrywek

2011 w tenisie ziemnym
2011